Lucina se poate referi la:
, o zeiță din panteonul 
, denumită și Lucina, o localitate din Ungaria
, un râu din Moldova
, un râu din Cehia
, un asteroid din centura principală
, un animal (ostracod) dispărut
, un animal (fluture)